«Disco 3» — третий альбом ремиксов британской поп-группы Pet Shop Boys из серии «Disco», издан в 2003 году. В Великобритании альбом занял 36-е место.

Обзор 
«Disco 3» содержит пять ремиксов на песни из альбома «Release» (2002) и на бисайды к синглу «Home And Dry», а также пять новых песен, одна из которых — «If Looks Could Kill» — была написана дуэтом в начале 1980-х гг., а вторая — «Try It (I'm In Love With A Married Man)» — является кавер-версией на песню первого продюсера группы Бобби Орландо, выпустишего её под псевдонимом Oh Romeo.

Дизайн альбома
Альбом оформлен Скоттом Кингом. На лицевой стороне обложки помещена фотография ночного Лондона, сделанная Вольфгангом Тильмансом, который также является режиссёром видеоклипа «Home And Dry».

Список композиций 
 Time On My Hands — 3:53
 Positive Role Model — 4:02
 Try It (I’m In Love With A Married Man) — 4:47
 London (Three Radikal Blacklite Edit) — 5:44
 Somebody Else’s Business — 3:28
 Here (PSB New Extended Mix) — 6:13
 If Looks Could Kill — 4:11
 Sexy Northerner (Superchumbo Mix) — 8:36
 Home And Dry (Blank & Jones Remix) — 6:36
 London (Genuine Piano Mix) — 4:16

Высшие позиции в хит-парадах

См. также 
 Disco
 Disco 2
 Disco 4

Альбомы Pet Shop Boys
Альбомы ремиксов Parlophone